Franz Keller peut faire référence à 
 Franz Keller (1945-), sportif allemand 
 Franz Keller (1913-1991), psychologue suisse
 Franz Keller (1897-?), entrepreneur suisse
 Franz Xaver Keller (1772-?), personnalité politique suisse
 Franz Keller-Leuzinger (1835-1890), explorateur et artiste allemand